Анна Смашнова була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Хісела Дулко здобула титул, у фіналі перемігши Сорану Кирстю 6–7(2), 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2007
Budapest Grand Prix